

Богословка — село, Сандиктауський район, Акмолинська область

Богословка — село, Зирянський район, Томська область

Богословка — село, Первомайський район, Миколаївська область